Бюргерство (от  — горожанин, гражданин)

Значения:
 Гражданство () — социальный статус, гражданские права жителей городов в Средневековой Германии

 Социальное сословие — горожане, так называемое «третье сословие» в Средневековой Европе. То же самое, что (франц.) буржуазия.

 Члены городских советов и их Правлений () — политическая прослойка городского социума, как во времена Средневековья, так и в наше время. В социально-правовом смысле противопоставляется бургомистрам — главам городской исполнительной власти.

См. также 

 Бюргер
 Патрициат
 Третье сословие
 Вольный город
 Гражданское общество

Литература 
 
 Энциклопедия Брокгауз. 21-е изд., 2006. — Т.5, с.151-153

Сословия
История права
История государства
Социальный статус
Государство и личность
История Германии
Средние века
Город